Arnold Mettler ist der Name folgender Personen:

* Arnold Mettler (Unternehmer, 1867) (1867–1945), Schweizer Unternehmer
 Arnold Mettler (Unternehmer, 1905) (1905–1996), Schweizer Unternehmer und Springreiter